Folgende Liste sortiert staatliche Verwaltungseinheiten nach ihrer Einwohnerzahl. Dabei sind nur Verwaltungseinheiten der obersten Kategorie eines Landes aufgelistet. Zur Zweckmäßigkeit gebildete Regionen ohne Verwaltungsautonomie wie die Kantō-Region in Japan oder die acht Föderationskreise von Russland sind nicht mitgezählt. Städte können dagegen mitgezählt werden, wenn sie eine eigene Verwaltungseinheit der höchsten Kategorie bilden wie z. B. Shanghai oder die Hauptstadtregion Delhi, die einer chinesischen Provinz bzw. einem indischen Bundesstaat gleichgestellt sind. Verwaltungseinheiten wie das Los Angeles County, das über mehr als zehn Millionen Einwohner verfügt, stehen nicht in der Liste, da es bereits als Teil der Verwaltungseinheit Kalifornien gezählt wird.

Liste 
Staatliche Verwaltungseinheiten mit mehr als fünf Millionen Einwohnern zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Angegeben ist zudem das Verwaltungszentrum (Hauptstadt), die Art der Verwaltungseinheit, das Land, zu dem die Verwaltungseinheit gehört, die Landfläche und die Bevölkerungsdichte je Quadratkilometer an Landfläche.

Siehe auch 
 Liste von unterstaatlichen Verwaltungseinheiten nach Fläche

Einzelnachweise 

Liste (Humangeographie)